Saray steht für:
 Serail, Palast bzw. die Residenz eines türkischen Herrschers
 Saray (Abşeron), ein Ort im Rayon Abşeron in Aserbaidschan
 Saray (Qubadlı), ein Ort im Rayon Qubadlı in Aserbaidschan
 Saray (Tekirdağ), eine Stadt und ein Landkreis der Provinz Tekirdağ in der Türkei
 Saray (Van), ein Landkreis der Provinz Van in der Türkei

Saray ist der Familienname von
 Mesut Saray (* 1987), türkischer Fußballspieler
 Tum Saray (* 1992), kambodschanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Sarai
 Saraj